

Persone 
 Adriano Barbano – regista italiano
 Alessandro Barbano– giornalista, scrittore e docente italiano
 Enrica Barbano – costumista italiana
 Luigi Barbano – calciatore italiano

Località 
 Barbano, frazione del Comune di Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza